Флаг Таджи́кской ССР () — официальный государственный символ Таджикской Советской Социалистической Республики, наряду с гербом и гимном этой союзной республики, входившая в 1929—1991 годах в состав СССР.

Флаг Таджикской ССР несколько раз изменялся. Последний и окончательный раз флаг этой союзной республики был изменен и официально утвержден 20 марта 1953 года.

См. также 
 Герб Таджикской ССР
 Флаг Таджикистана

 

Таджикская ССР
Таджикская ССР
Государственные символы Таджикистана